Northam (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
Northam (West-Australië), een plaats in West-Australië
Shire of Northam, een Local Government Area in Australië